Голосеево ():
 Голосеево — историческая местность в Киеве
 Голосеевская пустынь — Свято-Покровский мужской монастырь
 Голосеевский район — административный район, созданный в Киеве в 2001 г.
 Голосеево (фестиваль) — название международного джаз-фестиваля, который проводился в Киеве в 1980-х гг.

См. также 
Голосеев, Алексей Александрович